Een verkeersweg:
 N870 (België)
 N870 (Nederland), zie Provinciale weg 870

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing